Jürgen Heimlich ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Heimlich (Kameramann) (1936–2016), deutscher Kameramann
 Jürgen Heimlich (Schriftsteller) (* 1971), österreichischer Schriftsteller